

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wolfo“ beginnt.

Wolfo 



Wolfor 
 Wolford, Frank Lane (1817–1895), US-amerikanischer Politiker

Wolfow 
 Wolfowitz, Jacob (1910–1981), polnischer Informationstheoretiker
 Wolfowitz, Paul (* 1943), US-amerikanischer Politiker, Präsident der Weltbank